

Чупрово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Чупрово — село, Калганський район, Забайкальський край